Bad Grund ist der Name folgender Orte:

 Bad Grund (Harz), Gemeinde im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Bergstadt Bad Grund (Harz), Ortsteil der Gemeinde Bad Grund (Harz) im Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Samtgemeinde Bad Grund (Harz), aufgelöste Samtgemeinde im ehemaligen Landkreis Osterode am Harz, Niedersachsen